Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 15 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 14 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Енріко Гароццо
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Жанг Ченгіе
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Анатолій Герей
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Ніко Вурінен
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Йорг Фідлер
| RD1-score05 = 13
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Жао Кордейро
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Юнчжун Квен
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Казуясу Мінобе
| RD1-score08 = 9

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Даніель Жеран
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Ніколас Феррейра
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Лі Гоцзе
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Цзяо Юньлун
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Стефан Рейн
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Чон Син Хва
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  = {{Nowrap| Джон Едісон Родрігес}}
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Павел Пітра
| RD1-score16 = 6

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Енріко Гароццо
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Анатолій Герей
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 48
| RD2-team03  =  Жао Кордейро
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Юнчжун Квен
| RD2-score04 = 9

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Даніель Жеран
| RD2-score05 = 10
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Цзяо Юньлун
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Чон Син Хва
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 57
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 6

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Енріко Гароццо
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 49
| RD3-team02  =  Юнчжун Квен
| RD3-score02 = 10

| RD3-seed03  = 24
| RD3-team03  =  Цзяо Юньлун
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 40
| RD3-team04  = {{Nowrap| Чон Син Хва}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =  Енріко Гароццо
| RD4-score01 = 9
| RD4-seed02  = 40
| RD4-team02  =

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Антон Авдєєв
| RD1-score01 = 13
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Лі Жен
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Яіссер Рамірез
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Олег Соколов
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Марко Фічера
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Дзіаніс Пауловский
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Петер Шомфай
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Паоло Піццо
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Богдан Нікішин
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Юлен Перейра
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Дмитро Карюченко
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Мігель Моратілла
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Пер Борскі
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Геза Імре
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  = 
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Пак Кьон Ту
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  Лі Жен
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Олег Соколов
| RD2-score02 = 13

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Марко Фічера
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Паоло Піццо
| RD2-score04 = 12

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = | RD2-score05 = 6
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Мігель Моратілла
| RD2-score06 = 5

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Геза Імре
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Пак Кьон Ту
| RD2-score08 = 10

| RD3-seed01  =  60
| RD3-team01  =  Лі Жен
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 21
| RD3-team02  =  Марко Фічера
| RD3-score02 = 7

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  = 
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 36
| RD3-team04  =  Геза Імре
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 60
| RD4-team01  =  Лі Жен
| RD4-score01 = 8
| RD4-seed02  = 36
| RD4-team02  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Макс Хайнцер
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Джейсон Прайор
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Руслан Кудаєв
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Хосе Луїс Абахо
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  = {{Nowrap| Андреа Сантареллі}}
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Мохаммад Саїф
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Сільвіо Фернандес
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Микола Новосьолов
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Фабіан Каутер
| RD1-score09 = 12
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Бартош П'ясецький
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Дмитро Алексанін
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Стен Пріінітс
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Мартін Капек
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Патрік Йоргенсен
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Франсіско Лімардо
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Габор Боцко
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Макс Хайнцер
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Руслан Кудаєв
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  = {{Nowrap| Андреа Сантареллі}}
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  =  Сільвіо Фернандес
| RD2-score04 = 11

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Бартош П'ясецький
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Стен Пріінітс
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Патрік Йоргенсен
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Габор Боцко
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Макс Хайнцер
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Ронан Гастен
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  András Rédli
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Самсон Мун Хоу Лі
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Айман Фаєз
| RD1-score05 = 4
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Рубен Лімардо
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Кейсуке Сакамото
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Павло Сухов
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Беньямін Штеффен
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Іван Дерябін
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Ідо Герпе
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Александер Лахтінен
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Бенжамін Бреттон
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Ельмір Алімжанов
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Готьє Грум'є
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Ронан Гастен
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Андраш Редлі
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Рубен Лімардо
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 55
| RD2-team04  =  Кейсуке Сакамото
| RD2-score04 = 5

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Беньямін Штеффен
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Ідо Герпе
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Бенжамін Бреттон
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  = {{Nowrap| Готьє Грум'є}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Ронан Гастен
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 42
| RD3-team02  =  Рубен Лімардо
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Ідо Герпе
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  = {{Nowrap| Готьє Грум'є}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 42
| RD4-team01  =  Рубен Лімардо
| RD4-score01 = 8
| RD4-seed02  = 2
| RD4-team02  =

Посилання 

 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015